

Astronomia 
 Bek – cratere mercuriano

Codici 
 BEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rae Bareli (India)

Persone 
 Andrzej Bek – ciclista pistard polacco
 Anthony Bek – ecclesiastico inglese vissuto fra il XIII ed il XIV secolo
 Arig Bek – condottiero e generale mongolo
 Ganī Bek – Khan dell'Orda d'Oro dal 1342 al 1357
 Ivan Bek – calciatore jugoslavo naturalizzato francese di ruolo attaccante